Die ICC ODI Championship ist die Weltrangliste im ODI-Cricket des Weltverbandes ICC.

Ranking

Associate Rankings 
Seit 2005 platziert der International Cricket Council die Nicht-Test-Nationen auf den Plätzen 11 bis 30. Dieses wurde anschließend als Grundlage für die ICC World Cricket League genommen. Seitdem wurden Irland und Afghanistan zu Test-Nationen erhoben und weitere Mannschaften durch die Qualifikationen für die Cricket World Cups mit ODI-Status ausgestattet.

Die Platzierung der 'Associates':

Historische ICC ODI Champions 
Der ICC veröffentlichte die Wertungen zurück bis Oktober 2002. Im Folgenden sind die Erstplatzierten für diesen Zeitraum angegeben.

Auch erstellte der ICC eine Liste der Erstplatzierten zurück bis 1981.

Zusammenfassend hatten die höchste Platzierung die folgenden Mannschaften inne:

Trophäe 
Seit Dezember 2002 wird der führenden Mannschaft der ICC ODI Championship der ICC ODI Championship shield verliehen.

Berechnung der Wertung 
Die Wertung die ein Team innehat basiert auf den Leistungen aller ODI-Spiele die es in den letzten drei bis vier Jahren absolviert hat. Für die Spiele der letzten 12 bis 24 Moinate seit dem letzten Mai werden die vollen Punkte gezählt, für die 24 Monate davor zählen die erworbenen Punkte zu 50 %. Im Mai werden die Punkte die zwischen drei und vier Jahre zurückliegend erworben wurden getilgt. Im folgenden Bild wird ein Beispiel für zwei Zeiträume aufgezeigt.

Nach jedem Spiel wird, basierend auf der Wertung die die beiden Mannschaften vor dem Spiel innehatten und dem Spielergebnis, die Wertungstabelle aktualisiert.
In einem ersten Schritt wird die Wertung für das jeweilige Spiel ermittelt. Liegen die Wertungen der beiden beteiligten Mannschaften weniger als 40 Punkte auseinander, gilt die folgende Punkteverteilung:

Sind die Wertungen der beiden Mannschaften vor dem Spiel mehr als 40 Punkte auseinander gilt:

 Die Wertung eines Teams ist die Anzahl der erspielten Punkte geteilt durch die Anzahl der gespielten Spiele.

Siehe auch 

ICC Test Championship
ICC T20I Championship

Einzelnachweise

Weblinks 
ICC Test, ODI und T20I Championship Rankings auf Cricinfo

Cricket-Wettbewerb (One-Day)
Cricket-Wettbewerb (International Cricket Council)